Der Fiat Strada ist ein Pick-up-Modell von Fiat. Er wird seit Frühjahr 1999 produziert und löste die Pick-up-Version der zweiten Generation des Fiorino ab. Auf einzelnen südamerikanischen Märkten wird das Modell auch als Ram 700 vermarktet.

1. Generation (seit 1999) 

Der Strada der ersten Generation basiert auf dem Pkw Fiat Palio. Seit 2015 ist das Modell in diversen lateinamerikanischen Ländern parallel dazu auch als Ram 700 erhältlich.

Geschichte 
Der Strada wurde von Giorgetto Giugiaro gestaltet und Mitte 1999 als ein Teil des Projektes 178 auf den Markt gebracht.

Der Nutzlast beträgt etwa 700 kg und das Ladevolumen etwa 1100 Liter. Im Gegensatz zum Palio ist der Strada mit einer hinteren Starrachse mit Blattfedern ausgerüstet. Der Strada besitzt wie der Palio einen vorderen Quermotor. Das Cockpit ist mit dem des Palio identisch, mit demselben Lenkrad und Kombiinstrument.

Auf der Sicherheitsseite sind Antiblockiersystem, Airbags und FPS (Fire Prevention System) vorhanden.

Als Motoren werden in Europa ein 1,2-Liter-Ottomotor mit 54 kW/73 PS (später 44 kW/60 PS), ein 1,7-Liter-Turbodiesel und ein 1,9-Liter-Saugdiesel mit Wirbelkammereinspritzung angeboten. Der Dieselmotor wird später durch einen 1,9-Liter-Turbodiesel mit Common-Rail-Einspritzung und etwas später durch einen 1,3-Liter-Commonrail-Motor mit 62 kW/84 PS (später 70 kW/95 PS) abgelöst. Außerhalb Europas werden auch 1,5- und 1,6-Liter-8V-Ottomotoren und ein 1,6-Liter-16V-Ottomotor angeboten.

Der Strada wurde Anfang 2001, Mitte 2003, Mitte 2006 und Mitte 2013 überarbeitet. Als Besonderheit in seiner Klasse bietet der Strada ab 2013 in der Version als Doppelkabine gegenläufig öffnende Türen auf der Beifahrerseite.

Technische Daten

2. Generation (seit 2020) 

Die zweite Generation wurde im April 2020 vorgestellt. Sie basiert auf der Plattform des Fiat Argo. Optisch orientiert sich das Fahrzeug am Fiat Toro.

Technische Daten

Literatur 
 Fiat Strada Betriebsanleitung, Februar 1999
 Fiat Strada Prospekt
 Fiat Strada Prospekt, Juli 2012
 Fiat-Pritschenwagen: praktisch, aber teuer, 17. April 2000
 Fiat Strada - Testbericht, 11. März 2004

Weblinks 

 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Lkw-Modell
Strada
Pick-up